ЛТЗ — аббревиатура, может означать:

 ЛТЗ — Липецкий тракторный завод — прежнее название завода «Липецкий трактор».
 ЛТЗ — Липецкий трубный завод.
 ЛТЗ — Луганский тепловозостроительный завод.
 ЛТЗ — Людиновский тепловозостроительный завод.